Downs steht für

 Downs, Hügellandschaften, vor allem in England
 The Downs, Seegebiet vor der englischen Küste
 (24027) Downs, Asteroid

und ist ein Namensbestandteil von
 Berkshire Downs
 The Downs (Bristol) bei Bristol
 Darling Downs, Queensland, Australien
 Dorset Downs
 Dunstable Downs
 Goonhilly Downs, Cornwall
 Hensbarrow Downs, Cornwall
 Kent Downs
 Marlborough Downs
 North Downs
 North Wessex Downs
 South Downs
 Wiltshire Downs
 Downs Cone, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Downs-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika

Personen:
 Anthony Downs (1930–2021), amerikanischer Politikwissenschaftler
 Bob Downs (1957),  britischer Radrennfahrer
 Cathy Downs (1924–1976), US-amerikanische Schauspielerin
 Darcy Downs (* 1968), kanadischer Freestyle-Skier
 Diane Downs (* 1955), US-amerikanische Mörderin
 Elle Downs (* 1973), kanadische Schauspielerin, Mutter von Reiya und Riele Downs
 Ephraim Downs (1787–1860), US-amerikanischer Uhrmacher, siehe Ephraim Downes
 George W. Downs (* 1947), US-amerikanischer Politologe
 James Cloyd Downs (1885–1957), US-amerikanischer Chemieingenieur
 Jane Downs (1935–2015), britische Schauspielerin
 Jesse Downs (* 1977), US-amerikanischer Biathlet
 Le Roy D. Downs (1900–1970), US-amerikanischer Politiker
 Lila Downs (* 1968), mexikanisch/amerikanische Sängerin
 Matt Downs (* 1973), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Matthew Downs, US-amerikanischer Schauspieler
 Reiya Downs (* 1999), kanadische Schauspielerin, Tochter von Elle Downs
 Riele Downs (* 2001), kanadische Schauspielerin, Tochter von Elle Downs
 Robert Jack Downs (* 1923), US-amerikanischer Botaniker
 Sean Downs (* 1967), US-amerikanischer Dartspieler
 Solomon W. Downs (1801–1854), US-amerikanischer Politiker
 Thomas M. Downs (* 1944), amerikanischer Manager und Staatsbediensteter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Downs (Alabama)
 Downs (Georgia)
 Downs (Illinois)
 Downs (Kansas)
 Downs (Oregon)
 Downs (Texas)
 Downs (Washington)
 Downs Chapel (Delaware)
 Downs Farms (New Jersey)
 Downs Siding (South Carolina)

in Neuseeland:
 Botany Downs

in Australien:
 Carrum Downs (Victoria)

im NRHP gelistete Objekte:
 Downs Carnegie Library, in Downs, Kansas, ID-Nr. 87000966
 Downs Missouri Pacific Depot, in Downs, Kansas, ID-Nr. 01001093

Siehe auch:
 Downs Township
 Downs-Zelle, Elektrolysezelle zur Darstellung von metallischem Natrium und von Chlor
 Down
 Downes
 Doans
 Towns